Anthias salmopunctatus é uma espécie de peixe da família Serranidae.

É endémica do Brasil.

Referências 

Peixes do Brasil
salmopunctatus
Peixes descritos em 1981